Правило е стандарт или предписание за извършването на нещо по определен начин, норма. Може да се отнася до:

 Правило на игра
 Морално правило

Вижте също 
 Правилник

Източници